Емануеле Филиберто или Емануеле Филиберто ди Савоя е италианска телевизионна знаменитост, единственият внук от мъжки пол на последния крал на Италия Умберто II.

Биография 
Пълното му име е Емануеле Филиберто Умберто Реца Чиро Рене Мариа. Роден е на 22 юни 1972 в Женева, Швейцария, и е единствен син на Виторио Емануеле, крал на Неапол. Майка му Марина Ричолфи Дория е швейцарка.

Филиберто сключва брак с френската актриса Клотилд Куро. Двамата се венчават в емблематичната за семейството базилика Санта Мария в Рим. Наследниците имат две дъщери – принцеса Витория Ди Савоя и принцеса Луиза Ди Савоя.

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт

Савойска династия
Родени в Женева